Лобанов Анатолій Анатолійович — доктор військових наук, професор.
 Лобанов Анатолій Володимирович ( 1958) — український художник.
 Лобанов Андрій Григорович — Герой Радянського Союзу.
 Лобанов Андрій Михайлович — радянський режисер. Народний артист РРФСР.
 Лобанов Віктор Іванович — Герой Радянського Союзу.
 Лобанов Володимир Миколайович (*1954) — радянський футболіст, нападник.
 Лобанов Володимир Миколайович ( 1931) — український художник.
 Лобанов Євген Іванович — Герой Радянського Союзу.
 Лобанов Євген Олександрович — Герой Радянського Союзу.
 Лобанов Євгеній Валерійович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Лобанов Іван Михайлович — Герой Радянського Союзу.
 Лобанов Костянтин Броніславович (*1953) — радянський футболіст, нападник.
 Лобанов Леонід Михайлович — український науковець у галузі зварювальних процесів, матеріалознавства, доктор технічних наук, академік НАН України.
 Лобанов Микола Степанович — повний кавалер ордена Слави.
 Лобанов Олександр Васильович — Герой Радянського Союзу.
 Лобанов Олександр Васильович (1969 — 1987) — радянський військовик, учасник афганської війни.
 Лобанов Олександр Сергійович — Герой Соціалістичної Праці.
 Лобанов Павло Павлович — Герой Соціалістичної Праці.
 Лобанов Спартак Михайлович — Герой Радянського Союзу.
 Лобанов Степан Іванович — Герой Радянського Союзу.
 Лобанов Юрій Миколайович (1938—2005) — український художник.

 Лобанов-Ростовський Олексій Борисович (1824—1896) — князь, російський дипломат.

Див. також 
 Лобанова

Примітки 

Російські прізвища